En Pologne, Przyłubie est le nom de : 

 Przyłubie, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Przyłubie, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Przyłubie, village de la voïvodie de Mazovie.